You Know My Name (Look Up the Number) : chanson des Beatles, composée par John Lennon (1970) 
 You Know My Name : chanson de Chris Cornell, générique d'entrée du film Casino Royale (2006) également présente sur l'album Carry On du chanteur.